90 Antiopa (mednarodno ime 90 Antiope, starogrško : Antiópe) je asteroid, ki ga je 1. oktobra 1866 odkril nemški astronom Karl Theodor Robert Luther (1822 – 1900). Ime je dobil po Antiopi iz grške mitologije.

Antiopa je dvojni asteroid, ki je sestavljen iz dveh 110 km velikih teles, ki krožita na razdalji 170 km. Obkrožita se v 16,52 urah. Nahaja se v Kuiperjevem pasu, pripada družini asteroidov Temide To pomeni, da je asteroid tipa C (ogljikovi asteroidi). Ima zelo majhno gostoto (1,3 g/cm3) in veliko poroznost (< 30%). To pomeni, da je gručasti asteroid, ki je sestavljen iz večjega števila delcev, ki so se zaradi težnosti sprijeli. Telesa, ki so se sprijela, so verjetno nastala pri močnejšem asteroidnem trku.

Dvojni asteroid 

Asteroid 90 Antiopa je zanimiv zato, ker je to dvojni asteroid, sestavljen iz dveh skoraj enako velikih delov (razlika v masi je manj kot 2,5 % ). 
Njegovo dvojnost je odkrila 10. avgusta 2000 skupina astronomov s pomočjo adaptivne optike na Observatoriju Keck, ki leži na spečem vulkanu Mauna Kea (Havaji). Drugi del asteroida je dobil začasno oznako S/2000 (90) 1.
Vsaka komponenta dvojnega asteroida ima okoli 86 km v premeru. Njuni središči sta okoli 170 km narazen tako, da krožita okoli središča, ki leži med njima. Čas obhoda je okoli 16,5 ur, izsrednost manj kot  0,03 . Vsakih nekaj let nastane medsebojna okultacija. 
Os medsebojnega vrtenja kaže proti ekliptičnim koordinatam  λ=200°±2° in β=38°±2° 
Njuna medsebojna tirnica je za 63° nagnjena proti tirnici okrog Sonca.

Opombe in reference

Zunanje povezave 

 Odkritje spremljevalca asteroida 90 Antiopa 
  Podatki o asteroidu 90 Antiopa 
 Simulacije in posnetki sistema 90 Antiopa 
 Opis sistema 90 Antiopa 
  Opis sistema 90 Antiopa  

Dvojni asteroidi
Asteroidi, poimenovani po grški mitologiji
Asteroidi družine Temida
Astronomska telesa, odkrita leta 1866
2000 v znanosti